Aleksej Aleksejevič Morozov (), ruski hokejist, * 16. februar 1977, Moskva, Sovjetska zveza.

Morozov je kariero začel pri klubu Krila Sovjetov v ruski ligi, za katerega je odigral pet sezon. Leta 1995 je bil kot skupno 24. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, za katerega je v ligi NHL odigral sedem sezon. V sezoni 2004/05 se je vrnil v rusko ligo s klubom Ak Bars Kazan, s katerim je v sezonah 2008/09 in 2009/10 osvojil Gagarinov pokal za zmago v ligi KHL. V svoji zadnji sezoni 2013/14 je igral za CSKA Moskvo. V sezoni 2008/09 je bil izbran za najkoristnejšega hokejista končnice lige KHL, bil je tudi najboljši podajalec in po točkah v ligi. 

Za rusko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je leta 1998 osvojil srebrno medaljo, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in bronasto medaljo. Med letoma 2007 in 2011 je bil kapetan ruske reprezentance. Na prvenstvu leta 2007 je bil najboljši strelec, izbran za najboljšega napadalca in v prvo postavo prvenstva.

Leta 1998 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 93/94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 94/95
|
| 48
| 15
| 12
| 27
|
| 53
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Soviet Wings
| IHL
| 94/95
|
| 15
| 0
| 8
| 8
| -9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 95/96
|
| 47
| 13
| 9
| 22
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 96/97
|
| 44
| 21
| 11
| 32
|
| 32
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 76
| 13
| 13
| 26
| -4
| 8
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 98/99
|
| 67
| 9
| 10
| 19
| +5
| 14
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 68
| 12
| 19
| 31
| +12
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 66
| 5
| 14
| 19
| -8
| 6
|
| 18
| 3
| 3
| 6
| 0
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 72
| 20
| 29
| 49
| -7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 27
| 9
| 16
| 25
| -3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 03/04
|
| 75
| 16
| 34
| 50
| -24
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 04/05
|
| 58
| 20
| 26
| 46
| +19
| 30
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 05/06
|
| 51
| 23
| 26
| 49
| +16
| 69
|
| 13
| 13
| 13
| 26
| +13
| 8
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 06/07
|
| 53
| 34
| 49
| 83
| +31
| 36
|
| 14
| 2
| 15
| 17
| +4
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 7
| 8
| 5
| 13
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 07/08
|
| 57
| 30
| 33
| 63
| +22
| 34
|
| 10
| 4
| 7
| 11
| +4
| 8
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 8
| 5
| 2
| 7
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 08/09
|
| 49
| 32
| 39
| 71
| +22
| 22
|
| 21
| 8
| 11
| 19
| +9
| 12
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 09/10
|
| 50
| 26
| 23
| 49
| +1
| 24
|
| 18
| 5
| 8
| 13
| +1
| 6
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 10/11
|
| 53
| 21
| 35
| 56
| +27
| 24
|
| 9
| 5
| 4
| 9
| +2
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 11/12
|
| 53
| 21
| 29
| 50
| +10
| 24
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| +3
| 6
|-
| Ak Bars Kazan
| KHL
| 12/13
|
| 51
| 12
| 26
| 38
| +14
| 20
|
| 18
| 6
| 9
| 15
| +2
| 4
|-
| CSKA Moskva
| KHL
| 13/14
|
| 38
| 13
| 10
| 23
| -3
| 30
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1211
| bgcolor="#7FFF00" | 403
| bgcolor="#7FFF00" | 503
| bgcolor="#7FFF00" | 906
| bgcolor="#7FFF00" | +141
| bgcolor="#7FFF00" | 568
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | +35
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Ak Bars Kazan‎
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki